DMB steht für:
 Dave Matthews Band
 Demner, Merlicek & Bergmann, Österreichische Werbeagentur
 Deutsche Mutoskop und Biograph, ehemalige Filmproduktionsgesellschaft zur Stummfilmzeit
 Deutscher Marinebund
 Deutscher Mieterbund
 Deutscher Mittelstands-Bund
 Deutscher Monistenbund
 Deutscher Museumsbund
 Digital Multimedia Broadcasting, ein Rundfunksystem für mobile Audio/Video/Daten-Übertragung
 Dornier Metallbauten, der ursprüngliche Name der Dornier-Werke
 Drahtseilbahn Marzili-Stadt Bern

DMB